Nikolaus-Kathedrale bezeichnet

 St.-Nikolaus-Kathedrale (Kuopio)
 St.-Nikolaus-Kathedrale (Kiew), Ukraine
 Nikolaus-Kathedrale (Almaty), Kasachstan
 Nikolaus-Kathedrale (Aqtöbe), Kasachstan
 St. Nikolaus (Freiburg im Üechtland), Schweiz
 Nikolaus-Marine-Kathedrale, Sankt Petersburg, Russland